Біас Приєнський, або Біант () — один із «семи мудреців» з Приєни в Іонії, жив у добу царя Креза (625—640 до н. е.), і славився мудрістю своїх судових рішень.
 Біас (річка) (; ; ; ) — друга за важливістю річка у Пенджабі, притока Сатледжа; одна з п'яти річок, від яких Пенджаб («П'ятиріччя») отримав свою назву.